

Plaatsen in de Verenigde Staten 
Keystone (Colorado)
Keystone (Florida)
Keystone (Iowa)
Keystone (South Dakota)
Keystone (West Virginia)

Anders 
Keystone Pipeline, een pijpleidingsysteem van Canada naar de Verenigde Staten
Keystone Studios, een Amerikaanse filmstudio die heeft bestaan van 1912 tot 1935